Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Zina Garrison che ha battuto in finale Chris Evert 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (finale)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Claudia Kohde Kilsch (semifinali)
 Zina Garrison (campionessa)
 Gabriela Sabatini (terzo turno)
 Andrea Temesvári (secondo turno)
 Pam Casale-Telford (terzo turno)
 Sylvia Hanika (terzo turno)

 Bettina Bunge (terzo turno)
 Steffi Graf (quarti di finale)
 Lisa Bonder-Kreiss (secondo turno)
 Michelle Torres (secondo turno)
 Alycia Moulton (secondo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1985